A Bújj, bújj, szellem! a következőkre utalhat:
 Bújj, bújj, szellem!, a Studio Pierrot 2000–2001-ben készült animesorozata, eredeti címe Gakkó no kaidan
 Bújj, bújj, szellem!, 2003-as amerikai thriller, eredeti címe Hangman’s Curse